Алекса́ндр Ники́тович Илю́хин (17 февраля 1918 года — 29 октября 1946 года) — военный лётчик, заместитель командира эскадрильи 13-го истребительного Краснознаменного авиационного полка ВВС ВМФ (позднее преобразованного в 14-й гвардейский истребительный Клайпедский Краснознаменный ордена Ушакова авиационный полк ВВС ВМФ), гвардии капитан.

Совершил 236 боевых вылета, участвовал в 24 воздушных боях (к 22.10.1944). Всего лично сбил 6 самолётов противника и 9 (по некоторым данным 10) — в составе группы.

Биография

Ранние годы 
Родился 17 февраля 1918 года в селе Вишенки ныне Заокского района Тульской области. В 1933 году окончил 7 классов неполной средней школы, затем, в 1935 году рабфак. Слесарь.

В Красной Армии с 1936 года. Окончил Ейское военно-морское авиационное училище и получил звание лейтенанта. Направлен младшим летчиком в 3-ю авиационную эскадрилью 5-го иап (61 иабр ВМФ, КБФ), с 19 июня 1941 года летчик 1-й авиационной эскадрильи.

В годы Великой Отечественной войны 
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Воевал на МиГ-3, Як-9.

7 августа 1941 года пилот истребителя 5-го истребительного авиационного полка лейтенант А. Н. Илюхин в составе своего звена вылетел на отражение нападения на аэродром Низино четырёх Ю-88. Всего на отражение налета вылетело 11 истребителей. Навязав воздушный бой, лётчики Бондаренко и Илюхин в районе озера Лубенское атаковали один из Ю-88, который горящим упал в лес.

С 7 января 1942 года по 27 декабря 1943 года старший лейтенант А. Н. Илюхин лётчик 64-го (65-го) истребительного авиационного полка Особого назначения КБФ. Перегонял на фронт истребители разных типов.

С февраля 1944 года гвардии старший лейтенант, летчик 13-го иап (14-го гиап), с 31 марта 1944 года — командир звена, с 22 сентября 1944 года заместитель командира 3-й эскадрильи.

Член ВКП(б) с 1944 года.

29 октября 1946 года гвардии капитан Александр Никитович Илюхин погиб в авиационной катастрофе при испытании самолёта.

Похоронен в Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище.

Список воздушных побед 
Без учёта сбитых в группе в составе 5 иап КБФ в 1941 году двух Ю-88 и одного Ме-109 (даты не установлены).

Награды 

 медаль «За боевые заслуги» (08.04.1944)
 орден Красного Знамени (22.06.1944)
 орден Красного Знамени (20.07.1944)
 орден Красного Знамени (28.12.1944)
 медаль «За боевые заслуги» (05.11.1946)
 медаль «За оборону Ленинграда»
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Семья 
Жена: Галина Фёдоровна (1919—2013)

Дочь: Валентина

Примечания

Источники 
 Цапов И. И., Конев В. Н., Мясников Ю. А. Гвардейцы Балтики крылатой. — М.: ООО «Дельта НБ», 2006.
 

Выпускники Ейского высшего военного авиационного училища лётчиков
Члены КПСС
Лётчики Великой Отечественной войны
Похороненные на Серафимовском кладбище